Horvátország

Satnica, falu Petróc községben, Eszék-Baranya megyében
Szatnica (Satnica Đakovačka), község Eszék-Baranya megyében